Als exotische Währungen werden bezeichnet:

 Währungen, die am Finanzmarkt wenig gehandelt werden, siehe Devisenmarkt#Exotische Währungen
 ungewöhnliche, meist historische Zahlungsmittel wie z. B. Salz, Muscheln oder Knochen, siehe Primitivgeld